Revue québécoise de linguistique, une ancienne revue disparue en 2009
 Raven Query Language, un langage de requête
 un langage de requête similaire à SPARQL, implémenté dans la plate-forme Python CubicWeb